Internationale Luchthaven Vnoekovo, vliegveld bij Moskou
Vnoekovo (metrostation), metrostation aan de Kalininsko-Solntsevskaja-lijn in Moskou